Morisawa est un nom de famille japonais et peut faire référence à :
 Morisawa, compagnie de photocomposition, de logiciels de publication assistée par ordinateur et une fonderie typographique numérique japonaise ;
 Sachiko Morisawa, pongiste japonaise.